Ива́н Серге́евич Ивано́в:
 Иванов, Иван Сергеевич (1902—2000) — советский инженер, конструктор зерноуборочных комбайнов.
 Иванов, Иван Сергеевич (1914—1944) — командир отряда торпедных катеров, Герой Советского Союза.
 Иванов, Иван Сергеевич (1918—1978) — советский генерал-лейтенант.
 Иванов, Иван Сергеевич (род. 1994) — российский хоккеист.